Breitfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Breitfeld (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Arndt Breitfeld (* 1978), deutscher Fernsehjournalist und Moderator
 Artur Breitfeld (1899–1967), preußischer Verwaltungsjurist, Landrat und Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Carl Breitfeld (1868–1934), Techniker
 Charlotte Breitfeld (1902–etwa 2003), deutsche Botanikerin
 Eduard Wilhelm Breitfeld (1803–1873), sächsischer Unternehmer, Kommerzienrat und Landtagsabgeordneter
 Guido Breitfeld (1831–1894), sächsischer Unternehmer, Kommerzienrat und Landtagsabgeordneter
 Walter Breitfeld (1903–1981), deutscher Politiker und Militär

Breitfeld ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Breitfeld (Bern), ein Quartier von Bern
 Breitfeld (Aholming), Ortsteil der Gemeinde Aholming, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Breitfeld (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Breitfeld (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Ortsteil von St. Pantaleon-Erla, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Breitfeld (Sankt Vith), Ortsteil der ostbelgischen Gemeinde Sankt Vith
 Ein Truppenübungs- und ehemaliger Flugplatz sowie ein Industriequartier zwischen Winkeln (St. Gallen) und Gossau SG

Weiteres:
 Breitfeld und Daněk, tschechisches Eisenbahnunternehmen 

Siehe auch:
 Breitefeld
 Breitenfeld
 Breitenfelde (Begriffsklärung)